PKHD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 4 074 амінокислот, а молекулярна маса — 446 702.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, клітинних відростках, хромосомах, війках, центромерах.

Патологія

Мутації цього гена можуть викликати . Ген PKHD1 кодує фіброцистин, що міститься в епітеліальних клітинах як ниркових канальців, так і жовчних проток. Мутація в PKHD1 (може бути аутосомно-рецесивною або спонтанною мутацією), що призводить до дефіциту фіброцистину, викликає характерне полікістозне розширення обох нирок.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки